

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Leśniewice – część wsi Tuszkowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Sośno
 Leśniewice – część wsi Wola Gosławska w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Bielawy
 Leśniewice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin